Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf, sortiert nach der Produktionsreihenfolge. Die Fernsehserie umfasst derzeit dreizehn Staffeln mit 272 Folgen, die aus 518 Episoden bestehen. Zur Serie entstanden drei Kinofilme, 2004 Der SpongeBob Schwammkopf Film, 2015 SpongeBob Schwammkopf 3D und 2020 SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung, welche unabhängig von der eigentlichen Serie sind.

Ausstrahlung 

A Das deutsche Staffelfinale fand womöglich bereits am 23. Januar 2018 bei Nicktoons statt. Allerdings konnte nicht bestätigt werden, ob die Episode auf Deutsch oder wie bereits bei Ausstrahlungen im Dezember 2017 auf Englisch lief.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Der SpongeBob Schwammkopf Film

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

SpongeBob Schwammkopf 3D

Staffel 10

Staffel 11 

3 Die deutschsprachige Erstausstrahlung fand womöglich bereits am 25. und 26. September 2018 bei Nicktoons statt. Allerdings konnte nicht bestätigt werden, ob die Episode auf Deutsch oder auf Englisch lief.

Staffel 12

Staffel 13 

Am 17. Juli 2019 wurde eine 13. Staffel, die 13 Folgen enthalten soll, bestätigt.

The SpongeBob Musical: Live on Stage! 
Hierbei handelt es sich um eine aufgenommene Version des SpongeBob-Musicals. Am 4. Januar 2020 lief in den USA eine Version zum Mitsingen. Auf dem deutschen Nick wird das Musical bloß auf Englisch ausgestrahlt werden.

SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung 
Am 3. August 2015 bestätigte Vincent Waller, dass sich ein 3. Film in Vorproduktion befindet. Der Film erschien am 14. August 2020 in den kanadischen Kinos und am 5. November erschien der Film in Deutschland auf Netflix. In den USA erschien der Film am 4. März 2021 bei Paramount+.

Siehe auch 
 Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Anmerkungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Spongebobschwammkopfepisoden
SpongeBob Schwammkopf